

Localidades

La Crosse (Flórida)
La Crosse (Indiana)
La Crosse (Kansas)
La Crosse (Virgínia)
La Crosse (Washington)
La Crosse (Wisconsin)
Condado de La Crosse

Desambiguações de topônimos